Walter Schmidt (1891–1981) – niemiecki duchowny, zwierzchnik Kościoła Nowoapostolskiego
 Walter Schmidt (1887–1973) – amerykański baseballista
 Walter Schmidt (ur. 1937) – zachodnioniemiecki piłkarz
 Walter Schmidt (ur. 1948) – zachodnioniemiecki lekkoatleta, młociarz, olimpijczyk